Лампето — имя персонажей античных мифов:
 Лампето (Лампедо) — одна из цариц амазонок, упоминаемая в римской историографии.
 Лампето (Лампетия) — персонаж греческой мифологии, одна из Гелиад.